Хенерал Франсиско Х. Мухика има више значења:

 Хенерал Франсиско Х. Мухика (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хенерал Франсиско Х. Мухика (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хенерал Франсиско Х. Мухика, Ла Поза (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику